Сер Рі́чард Аттенбо́ро, CBE (; 29 серпня 1923 —24 серпня 2014) — англійський кіноактор, режисер.

Фільмографія

Актор

Режисер

Примітки

Посилання 
 
 

Британські кінорежисери
Лауреати премії «Золотий глобус»
Лауреати премії BAFTA
Командори ордена Британської імперії
Члени палати лордів Великої Британії
Лауреати премії «Срібна мушля» найкращому актору
Актори нагороджені лицарським званням